Il torneo di doppio femminile di tennis alla XXVII Universiade si è svolto dall'8 al 16 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Teste di serie 

 Anastasija Pavljučenkova / Elena Vesnina (campionessa, medaglia d'oro)
 Noppawan Lertcheewakarn / Varatchaya Wongteanchai (finale, medaglia d'argento)
 Hsieh Shu-ying / Hsu Wen-hsin (quarti di finale)
 Darya Lebesheva / Polina Pekhova (semifinale, medaglia di bronzo)

 Sachie Ishizu / Yuki Tanaka (quarti di finale) 
 Barbara Sobaszkiewicz / Sylwia Zagórska (semifinale, medaglia di bronzo) 
 Kateřina Kramperová / Kateřina Vaňková (secondo turno) 
 Han Sung-hee / Yu Min-hwa (primo turno)

Tabelloni

Finali

Parte alta

Parte bassa 

Tennis alla XXVII Universiade